Янц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Янц, Блаж (род. 1996) — словенский гандболист, выступает за словенский клуб Целье.
 Янц, Карин (после замужества Буттнер-Янц; род. 1952) — бывшая немецкая гимнастка и в настоящее время медицинский эксперт.

См. также 
 Янцев